Imperia — голландская симфо-метал-группа.

История 
Хелена Михальсен получила известность среди слушателей тяжелой музыки благодаря участию в группах «Trail of Tears» и «Sahara Dust» (ныне «Epica»). Начав свою музыкальную карьеру с группой «Trail of Tears», и приняв участие в записи двух первых альбомов, Хелена не сошлась во взглядах на дальнейшее развитие музыкального стиля группы с Ронни Торссеном, лидером «Trail of Tears» и ушла из группы. Короткое участие в «Sahara Dust» окончательно утвердило её в мысли о создании собственной группы, где она сама сможет задавать направление развития. Для этого она специально переехала из Норвегии в Голландию, где собрала группу «Imperia».

Дебютный релиз группы, «The Ancient Dance of Qetesh», был выпущен весной 2004 года.

В 2007 году вышел второй альбом «Queen of Light».

В 2011 году вышел третий альбом «Secret Passion».

В 2015 году вышел четвёртый альбом «Tears of Silence».

В 2019 году вышел пятый альбом под названием «Flames of Eternity».

Состав

Нынешний состав 
 Хелена Михальсен — вокал (с 2003)
 Ян Ирланд — гитара (с 2003)
 Джерри Ферштрекен — бас (с 2003)
 Стив Вольц — ударные (с 2003)

Бывшие участники 
 Джон Штам — гитара (постоянно 2003—2010, сессионно 2011, 2015, 2019)
 Ойдан Гроннестад — клавишные (постоянно 2003—2010, сессионно 2011, 2015, 2019)

Дискография

Студийные альбомы 
 The Ancient Dance of Qetesh (2004, Ebony Tears)
 Queen of Light (2007, Massacre Records)
 Secret Passion (2011, Massacre Records)
 Tears of Silence (2015, Massacre Records)
 Flames of Eternity (2019, Massacre Records)
 The Last Horizon (2021)

Синглы 
 Let Down (2011, Massacre Records)
 Fear Is an Illusion (2019, Massacre Records)
 Book of Love (2019, Massacre Records)
 Unspoken Words (2019, Massacre Records)

Сборники 
 Queen of Passion (2013, Massacre Records)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы Imperia

Симфоник-метал-группы Нидерландов
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Секстеты